Corcelles ist der Name folgender geographischer Objekte:

in der Schweiz:
 Corcelles BE, Gemeinde im Kanton Bern
 Corcelles-Cormondrèche, Ortschaft im Kanton Neuenburg
 Corcelles-le-Jorat, Gemeinde im Kanton Waadt
 Corcelles-près-Concise, Gemeinde im Kanton Waadt
 Corcelles-près-Payerne, Gemeinde im Kanton Waadt
 Corcelles-sur-Chavornay, Gemeinde im Kanton Waadt
 Corcelles FR, Weiler in der Gemeinde Attalens, Kanton Freiburg

in Frankreich:
 Corcelles (Ain), Gemeinde im Département Ain
 Corcelles-en-Beaujolais, Gemeinde im Département Rhône
 Corcelles-Ferrières, Gemeinde im Département Doubs
 Corcelles-les-Arts, Gemeinde im Département Côte-d'Or
 Corcelles-lès-Cîteaux, Gemeinde im Département Côte-d'Or
 Corcelles-les-Monts, Gemeinde im Département Côte-d'Or
 Corcelles, Ortschaft in der Gemeinde Vaire-Arcier, Département Doubs
 Corcelles, Ortschaft in der Gemeinde Saulnot, Département Haute-Saône
 Corcelles (Fluss), Nebenfluss der Lacanche, Region Burgund

Corcelles ist der Familienname folgender Personen:
 Louise de Corcelles (1726–1796), Schweizer Pastell-Porträtmalerin und Dekorationsmalerin